Дискография певца, музыканта и актёра Криса Ри.

Дискография

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #aaa solid; border-collapse:collapse; font-size:90%; text-align:center;"
|-bgcolor="#B0C4DE" align="center"
!rowspan="2" width="33"| Год
!rowspan="2" width="250"| Альбом
!colspan="10"| Пиковые позиции в чартах
!colspan="3"| Сертификации
|-bgcolor="#B0C4DE"
!style="width:4em;font-size:75%"| UK
!style="width:4em;font-size:75%"| AUT
!style="width:4em;font-size:75%"| CAN
!style="width:4em;font-size:75%"| FRA
!style="width:4em;font-size:75%"| GER
!style="width:4em;font-size:75%"| NLD
!style="width:4em;font-size:75%"| NOR
!style="width:4em;font-size:75%"| SWE
!style="width:4em;font-size:75%"| SWI
!style="width:4em;font-size:75%"| US
!style="width:9em;font-size:75%"| CAN
!style="width:9em;font-size:75%"| UK
!style="width:9em;font-size:75%"| US
|-
|1986
|align="left"|Herzklopfen (Germany only)
 Выпущен: 1986
 Лейбл: Polystar
|—
|—
|—
|—
|?
|—
|—
|—
|—
|—
|align="left"|
|align="left"|
|align="left"|
|-
|1988
|align="left"|New Light Through Old Windows Выпущен:
 Лейбл:
|5
|7
|—
|—
|9
|—
|15
|29
|24
|92
|align="left"|
|align="left"|3x Платиновый
|align="left"|
|-
|1994
|align="left"|The Best of Chris Rea Выпущен:
 Лейбл:
|3
|—
|—
|—
|4
|35
|7
|7
|6
|—
|align="left"|
|align="left"|Платиновый
|align="left"|
|-
|2001
|align="left"|The Very Best of Chris Rea Выпущен:
 Лейбл:
|69
|—
|—
|5
|60
|—
|16
|—
|—
|—
|align="left"|
|align="left"|Золотой
|align="left"|
|-
|2005
|align="left"|Heartbeats Выпущен:
 Лейбл:
|24
|—
|—
|35
|—
|—
|—
|—
|54
|—
|align="left"|
|align="left"|Серебряный
|align="left"|
|-
|2006
|align="left"|The Platinum Collection Выпущен:
 Лейбл:
|30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|align="left"|
|align="left"|
|align="left"|
|-
|2007
|align="left"|The Ultimate Collection 1978—2000 Выпущен:
 Лейбл:
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|align="left"|
|align="left"|
|align="left"|
|-
|2007
|align="left"|The Works Выпущен:
 Лейбл:
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|align="left"|
|align="left"|
|align="left"|
|-
|2008
|align="left"|Fool (If You Think It’s Over) Выпущен:
 Лейбл:
|—
|—
|—
|—
|98
|—
|—
|—
|98
|—
|align="left"|
|align="left"|
|align="left"|
|-
|2009
|align="left"|Still So Far To Go — The Best Of Chris Rea''' Выпущен: 5 Октября 2009
 Лейбл:Rhino UK
|8
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|align="left"|
|align="left"|
|align="left"|
|}

 Саундтреки 

 Синглы 

 Видеография 

 Видео 
 1999 — Parting Shots 2002 — Dancing Down the Stony Road 2006 — The Road to Hell & Back''

Примечания

Ссылки 

Ри, Крис
Ри, Крис
Ри, Крис